Perelegamyces är ett släkte av svampar. Perelegamyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Perelegamyces